Иджева́н () — армянский топоним, в дословном переводе означающий «постоялый двор»:

 Иджеван — город в Армении, столица Тавушской области.
 Иджеван — железнодорожная станция Армянской железной дороги.